Karlovka může být:
 Karlovka – vesnice v obci Velká Bukovina v okrese Děčín
 Karlivka – město na Ukrajině nazývané rusky Karlovka
 Karlovka (Dejvice) – usedlost v Praze-Dejvicích
 Karlovka (Chotěvice) – osada obce Chotěvice v okrese Trutnov